(1937-2010), joueur de football italien ;
 Carlo Marcellini (1643-1713), architecte, sculpteur et poète italien ;
  (1947-), mathématicien italien ;
 Romolo Marcellini (1910-1999), réalisateur italien ;
 Siro Marcellini (1921-), réalisateur et scénariste italien.

Patronyme italien